Джейкобсен () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Джейкобсен, Джулиус (1862—1916) — английский и австралийский шахматист.
 Джейкобсен, Стефани (род. 1980) — австралийская актриса.

См. также 
 Джейкобс
 Якобсен